Äggskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Äggskär, Åland, Brändö, 
 Äggskär, Korpo, Åboland, 
 Äggskär, Borgå, Nyland,

Se även
Äggskäret
Lilla Äggskär
Stora Äggskär
Äggskärsfjärden

Robotskapade Finlandförgreningar